Т. н. «Колодец предков», «Колодец Моисея» — одно из самых примечательных произведений средневековой скульптуры. Работа фламандского скульптора Клауса Слютера, его мастерской (включая помощника и племянника Клауса де Верве), выполненная для картезианского монастыря Шанмоль (Champmol) вблизи Дижона — места упокоения бургундского герцога Филиппа Толстого. «Статуи пророков, особенно могучая фигура старца Моисея, замечательны монументальной обобщенностью форм, смелостью изображения сильных, мужественных характеров».

Произведение было выполнено для следующего герцога Иоанна Бесстрашного, в стиле, комбинирующем элегантность интернациональной готики с северным реализмом, но с монументальностью, отсутствующей в них обеих. Сохранились счета, описывающие этот заказ, что необычно. Скульптура была размещена в отдельном павильоне XVII века посреди бывшего монастырского дворика, после того, как сильно пострадала от осадков. Дальнейшие повреждения произошли во время французской революции в 1791.

Сохранившийся «колодец» — на самом деле постамент не дошедшей до нас скульптурной группы «Распятие (Голгофа)» (с Девой Марией, Магдалиной и Иоанном; хотя возможно — с одной Магдалиной). Сохранились только фрагменты сцены «Распятия» — голова и торс Христа (ныне — в Археологическом музее Дижона).

Шестигранный цоколь обрамляется 6 фигурами пророков из числа тех, кто предсказал смерть Христову на кресте (Моисей, Давид, Иеремия, Захария, Даниил и Исайя). В руках у них свитки с пророчествами. Их фигуры разделяют изображения плачущих ангелов на консольных полуколоннах. «Слютер создал выразительные и пластически мощные образы. Пророки объединены попарно и контрастно сопоставлены. Рядом с величавым в своей кротости царем Давидом — состарившийся от скорби Иеремия; страсти Даниила, с какой он указует сроки свершения пророчеств, противопоставлены размышлениям Захарии о сути предательства; раздумья мудрого Исайи оттеняют силу духа законодателя и боговидца Моисея».

Примечания 

Скульптура Средних веков
Скульптура Франции
Скульптуры XV века
Каменные скульптуры
Рельеф (скульптура)
Религиозная скульптура
Цветаевская коллекция слепков